Коцоев — фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Коцоев, Арсен Борисович (1872—1944) — осетинский советский писатель.
 Коцоев, Зелим (род. 1998) — азербайджанский дзюдоист.
 Коцоев, Тимур Аланович (род. 1991) — российский борец вольного стиля.

Коцоева 
 Коцоева, Лена Афакоевна (1885—1923) — осетинская писатель и драматург.

См. также 
 Коцоевы